Guimarães kan som auktorsförkortning betyda:

 José d'Ascensão Guimarães, (1862–1922) portugisisk botaniker
 Ricardo Z. P. Guimarães, brasiliansk iktyolog
 Lindolpho Rocha Guimarães, (1908–1998) brasiliansk entomolog
 José Henrique Guimarães, (1937–2008) brasiliansk entomolog 

Robotskapade auktorsförkortningar